Sveti Martin est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Croatie :
Sveti Martin, une localité située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
Sveti Martin, une localité située dans la municipalité de Križevci, comitat de Koprivnica-Križevci ;
 Sveti Martin, une localité située dans la municipalité de Sveta Nedelja, comitat d'Istrie.

Voir aussi 
Sveti Martin na Muri, une localité et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Međimurje ;
Sveti Martin pod Okićem, une localité de Croatie située dans la municipalité de Samobor, comitat de Zagreb.